Ozerki (russe : Озерки) peut faire référence à :
 Ozerki, village, puis quartier (raïon) de la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie,
 Gare d'Ozerki, gare de la  desservant le quartier homonyme,
 Ozerki, station de la ligne 2 du métro de Saint-Pétersbourg, desservant le quartier homonyme,
 plusieurs noms de communes russes.